Monte Rosa har flere betydninger:
 Monte Rosa – bjergmassiv på grænsen mellem Schweiz og Italien
 Monte Rosa gletsjer - gletsjer Monte Rosa bjergmassiv
 M/S Monte Rosa (1930-1954 ) – tysk passagerskib (1930-1945), herefter overtaget af englænderne som krigsbytte, under navnet MV Empire Windrush
 Mount Rosa, Colorado - et bjerg ca. 14 kilometer sydvest for Colorado Springs, Colorado, USA